Darapsa choerilus  — северо-американский вид бабочек рода Darapsa семейства бражников, называемый также «азалийный бражник» ().

Ареал 
Бражник Darapsa choerilus встречается по всему востоку Северной Америки: восточные США к западу до Северной Дакоты и Техаса, южная Канада от Новой Шотландии до Британской Колумбии.

Местообитание 
Эти бражники обитают в лиственных лесах и на прилегающих территориях. Ночные бабочки, привлекаются на свет.

Описание 

Этот бражник похож на другой вид этого рода Darapsa myron, но крупнее: размах крыльев составляет 57—75 мм. Передние крылья сверху красновато-коричневые с пурпурным оттенком. Полоса, проходящая через крыло почти прямая в отличие от волнистой полосы у D. myron.

Жизненный цикл 
Гусеницы живут на азалии, голубике, тупело, калине и других растениях.

Взрослые бабочки вылетают с июня по август в северных областях ареала и с марта по сентябрь — в южных, где в год возможно два и более поколений.

Ссылки 
 Darapsa choerilus на сайте Бабочки и моли Северной Америки 
 Darapsa choerilus на сайте BugGuide 

Бражники
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1779 году